Topla (Bor), une ville de Serbie située dans la municipalité de Bor et dans le district de Bor 
 l'orthographe simplifiée d'une rivière en Slovaquie, voir Topl'a.
 code de la station météorologique de Authon-la-Plaine
 plusieurs lieux en Roumanie:
 Topla (Caras-Severin), Village du Județ de Caraș-Severin
 Topla (Timis), Village du Județ de Timiș